

Patronyme 

 Roland Mazoin (1929-2007), homme politique français ;
 Jacques Mazoin (1929-2020), joueur français de rugby à XV.